Thomas Fletcher est un nom pouvant désigner:

Homme politique
 (1779-?), homme politique américain du Kentucky
 (1817-1880), homme politique américain de l'Arkansas
 (1827-1899), gouverneur américain du Missouri
Thomas Fletcher (1852-après 1894), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1879-1945), homme politique américain de l'Ohio

Sports
 (1874-1950), joueur anglais de rugby
 (1881-1954), joueur anglais de cricket
 (1942-2018), joueur américain de baseball
 (né en 1998), joueur américain de football américain

Autres
 (1666-1713), poète et prêtre anglais
 (1787-1866), orfèvre américain
 (18 siècle), évêque anglican irlandais
 (1873-1954), acteur de vaudeville afro-américain
 (1878-1950), entomologiste anglais
 (né en 1975), diplomate et écrivain britannique
Thomas Fletcher (né en 1985), musicien et compositeur anglais

Voir aussi
 (1843-1919), homme d'affaires américain
 (1800-1850), marin et pionnier de la poste anglais

Fletcher, Thomas